Le tournoi de tennis du Mexique est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie International, se dispute à Acapulco du 23 au .

Timea Bacsinszky remporte le simple dames. En finale, elle bat Caroline Garcia, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lara Arruabarrena et María Teresa Torró Flor.

Faits marquants

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique (ATP 2015)
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Mexique
Sport au Mexique en 2015
Tennis en février 2015